Sesil Karatantcheva (bulgarsk:Сесил Каратанчева) (født 8. august 1989 i Sofia, Bulgarien) er en kvindelig professionel tennisspiller fra Kasakhstan.

Sesil Karatantcheva højeste rangering på WTA single rangliste var som nummer 35, hvilket hun opnåede 7. november 2005. I double er den bedste placering nummer 154, hvilket blev opnået 19. april 2010. 

Den 1. januar 2006 blev Sesil Karatantcheva idømt 2 års udelukkelse fra alt tennis på grund af, at hun var testet positiv to gange i 2005 for anvendelse af anabole steroider. Første positive test var under French Open i maj og anden positive test var under en turnering i Tokio i juli. Ud over udelukkelsen skulle Sesil Karatantcheva også tilbagebetale $129.000, som hun havde tjent i præmiepenge siden French Open.

Sesil Karatantcheva skiftede statsborgerskab fra bulgarsk til kasakhstansk i januar 2009.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Tennisspillere fra Bulgarien
Tennisspillere fra Kasakhstan
Personer fra Sofia